

Film
The Day of Reckoning – cortometraggio del 1914 diretto da J. Arthur Nelson
The Day of Reckoning – cortometraggio del 1915 diretto da B. Reeves Eason

TV
The Day of Reckoning – episodio del 1964 della serie tv Hugh and I